Tasca ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Tasca (1892–1960), italienisch-französischer Journalist und Politiker
 Catherine Tasca (* 1941), französische Politikerin
 Lucio Tasca (1940–2022), italienischer Vielseitigkeitsreiter und Winzer
 Marco Tasca (* 1957), italienischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Genua
 Pierantonio Tasca (1858–1934), italienischer Komponist

Tasca ist ferner der okzitanische Name des Ortes Tasque in Frankreich.

Tașca steht für:

 Tașca, ein Ort in Rumänien